Osoby o tym nazwisku:
 Marco Modolo – włoski piłkarz
 Sacha Modolo – włoski kolarz szosowy

Inne znaczenia o tej nazwie:
 Modolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia